Ста́вский — фамилия; имеет женскую форму . Известные носители:

Ставский 
 Ставский, Авраам (1906—1948) — сионист-ревизионист, активист движений «Бейтар» и «ЭЦЕЛ».
 Ставский, Александр Михайлович (? — 1916) — поручик лейб-гвардии Драгунского полка, герой Первой мировой войны.
 Ставский, Владимир Петрович (наст. фам. Кирпичников; 1900—1943) — советский писатель, литературный функционер.
 Ставский, Иван Иванович (1877—1957) — российский революционер, советский партийный деятель.
 Ставский, Михаил Ефимович (род. 1961) — российский бизнесмен.
 Ставский, Сергей Валерьевич (1972—2012) — российский актёр театра и кино.

